Вячеслав Иванович Пальман ( — ) — русский советский писатель, автор приключенческих и фантастических произведений для детей и юношества.

Биография 

Вячеслав Иванович Пальман родился в г. Скопине ныне Рязанской области в семье военного музыканта, выходца из Эстонии. В 1933 году он окончил Боровский сельскохозяйственный техникум и начал работать агрономом. В 1934 году он стал работать собственным корреспондентом газеты «За коллективизацию» Московского комитета ВКП(б). В 1936 году он возвращается к работе агронома, но при этом начинает учиться на заочном отделении в Ленинградском коммунистическом университете.

Постановлением Особого совещания НКВД СССР от 3 марта 1937 года он был осужден по обвинению в контрреволюционной агитации на 3 года лишения свободы и отправлен на Дальний Восток, где большую часть срока находился на сельскохозяйственных работах.

Он отбывал срок в совхозах Дальстроя и в то же время занимался журналистикой. В газетах «Стахановец» и «Советская Колыма» публиковались его советы по выращиванию сельскохозяйственных культур, по консервированию и хранению продуктов. После освобождения Вячеслав Пальман остался на Дальнем Востоке, продолжал работу агрономом.

В 1945 году он получил предложение перейти на постоянную работу в газету «Советская Колыма», но отказался от неё в пользу агрономической деятельности. В общей сложности Вячеслав Пальман проработал в сельском хозяйстве 20 лет.

В 1950 году Вячеслав Пальман с семьёй переехал в станицу Динская Краснодарского края.

Жизнь не очень баловала Вячеслава Пальмана. Он начал работать в возрасте четырнадцати лет, и обстоятельства жизни подчас слагались для него трудно. Но где бы он ни был, в какие бы условия ни попадал, ему неизменно светила, если можно так выразиться, звезда его призвания, его профессии, его дела, которому он посвятил свою жизнь. Эти деловые его способности оказывались каждый раз до крайности необходимыми в любых областях, будь то родная рязанская сторона, Дальний Восток, суровая Колыма или, напротив, благодатная, полная жаркого солнца Кубань. (Павел Нилин. Москва, 1975 г.)
В 1955 году вышла его первая книга. И с тех пор он стал регулярно издаваться. В 60-е годы он начал писать книги приключенческой и фантастической тематики для издательства «Детская литература». Одновременно в течение трёх лет он был собственным корреспондентом газеты «Советская Россия» по Краснодарскому краю. Всего за свою творческую жизнь Вячеслав Пальман издал около 30 книг.

Скончался Вячеслав Пальман в Москве.

Библиография 

 В нашей станице. Краснодар, 1955.
 События на хуторе Вишняки. Краснодар,1958
 Судьба моих друзей. М., Советская Россия, 1958
 Кратер Эршота. М., Детгиз, 1958. Фант. повесть
 Судьба моих друзей. Краснодар, 1959
 Река выходит из берегов. М., Молодая гвардия, 1959 г.
 Твой след на земле. М., Молодая гвардия, 1961, 1964
 За линией Габерландта. Краснодар, 1962.
 Чародеи земли. М., Советская Россия, 1962
 Красное и зеленое. М., Детгиз,1963
 Кратер Эршота. Краснодар, 1963
 На своем месте. М., Советская Россия, 1963
 Вещество Ариль. [Красное и зелёное] Краснодар, 1963. Фант. роман
 Синие комбинезоны. М., Детская литература, 1964
 Два шага маятника. Краснодар, 1966
 Зима, весна, лето. М., Молодая гвардия, 1966
 За линией Габерландта. М., Детская литература, 1967
 Восточный кордон. Повесть. М., Детская литература, 1969
 Буковая поляна. Краснодар, 1969
 Черты знакомого лица. Краснодар, 1971
 Встречи. М., Советская Россия, 1971
 За линией Габерландта. Магадан, 1971
 Земля в теплых ладонях. М., Советская Россия, 1971
 Продолжение следует. М., Советская Россия, 1972
 Там, за рекой. Повесть. М., Детская литература, 1972
 Земной поклон. М., Советская Россия, 1975
 Песни чёрного дрозда. Повесть. М., Детская литература, 1975, 1988, 1990
 Эта странная, дождливая зима. Краснодар, 1976
 Это Русская равнина. М., Советская Россия, 1977, 1981
 По следам дикого зубра. Роман. М., Детская литература, 1978
 Как здоровье, Земля? М., Советская Россия, 1978
 Кратер Эршота. Магадан, 1980
 Земля в наследство. М., Детская литература, 1981
 Усадьба. М., Советский писатель,1981
 Зеленые листы из Красной книги. М., Детская литература, 1982
 Девять хат окнами на Глазомойку. М., Советский писатель, 1984
 По следам дикого зубра. М., Детская литература,  1985
 Озерный край. М., Советская Россия, 1985
 Улыбка богини Деметры. М., Детская литература, 1986
 Лица в сельском пейзаже. М., Советский писатель, 1990
 Когда шагаешь по траве. М., Детская литература, 1991

О писателе

Награды 

 Лауреат премии «Союза Писателей СССР» 1979 года

Память 
В г.Скопине Рязанской области на доме, в котором родился писатель, установлена мемориальная доска.

Ссылки 

 Книги Вячеслава Пальмана
 Две Колымы Вячеслава Пальмана

Писатели России XX века
Писатели СССР
Авторы приключенческой литературы
Репрессированные в СССР